Луис Моја има више значења:

 Луис Моја, Сан Исидро (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Луис Моја (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Луис Моја, Естасион Аламиљо (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Луис Моја (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Луис Моја (Луис Моја, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Луис Моја (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Луис Моја (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику